MQ Большого Пса () — одиночная переменная звезда в созвездии Большого Пса на расстоянии приблизительно 1519 световых лет (около 466 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +8,31m до +8,16m.

Характеристики 
MQ Большого Пса — красная пульсирующая медленная неправильная переменная звезда (LB:) спектрального класса M0.

Примечания